Валента () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Валента, Алеш (род. 1973) — чешский фристайлист, выступал за сборную Чехии в конце 1990-х — середине 2000-х годов.
 Валента, Витезслав (1880—1936) — чешский поэт, журналист и драматург.
 Валента, Иржи (род. 1988) — чешский футболист, полузащитник клуба «Шахтёр» (Караганда).
 Валента, Матей (род. 2000) — чешский футболист.
 Валента, Эдуард (1857—1937) — австрийский химик, фотохимик, фотограф и педагог.
 Лидия Валента — эстрадная певица, исполнительница поп-джаза, концептуальная художница и дизайнер.
 См. также 
 Валенте
 Акведук Валента